Juan Antonio Abellán Juliá (24 de junio de 1961, Cieza, Murcia) es un artista plástico, escultor y muralista español. Es conocido por la brillante paleta de sus colecciones Conciencia Axial, Universos simultáneos y Paralelo//Humanidad Cuántica. Los  temas que recrea son diversos, generados en la abstracción, bajo estructuras diseñadas para su evocación y que definen su singular estética. La música, la naturaleza y la geometría se combinan en telas, maderas, poliéster, muros de yeso, de hormigón, de tabla-roca... Para sus obras tridimensionales utiliza moldes de cuerpos humanos reales en los que interviene con sus pro-colapsos y látex o resina.

Su obra ha sido seleccionada en 24 de los principales premios de España, destacando entre ellos el Premio BMW con el que expone su obra 'Conciencia Axial 5' en la Real Academia de San Fernando de Madrid, y que actualmente es acervo cultural del Banco Caja Murcia; el Certamen Nacional Castilla-La Mancha; y el XXXI Concurso Nacional de Pintura San Juan de Alicante, donde obtiene el primer premio.

Asimismo ha representado a España en el Salón de Otoño de Pariz de 2001000 y la Bienal de Florencia 19919 y 20101. Ha participado en la Feria de Arte Contemporáneo, Sevilla, España; Feria de Arte Contemporáneo MARBART, Marbella, España; Feria de Arte Contemporáneo PURO ARTE, Virgo, España; ART MIAMI, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, USA.; LINE ART, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Gante, Bélgica.

Sus obras se encuentran en colecciones particulares e instituciones en  España, Francia, Portugal, México y USA.

Reseña biográfica

Exposiciones Individuales 
2018:
 Multiverso. Centro Cultural Universitario Bicentenario. UASLP, San Luis Potosí, México. 

2015:
OM Natura. Malone Studio, Madrid, España 

2013:
 Natura. Galería Aural. Alicante.
 Natura. Galería Babel. Murcia
 Universos. Hotel Nelva por el Arte. Murcia

2012:
 Vida. Fundación Fuentes Vicente. Palacete de la Seda, Murcia, España. 
 Vida. Fundación Fuentes Vicente. Casino de Orihuela. Alicante.
 Reflejos de otoño. Galería Oaxaca Arte Hoy. México 

2011:
 Aromas. Victor I Fills Art Gallery. Madrid. España.
 Aromas. ViF Art Session. Madrid

2010:
 Aromas. Sala Noble. Málaga, España.

2009:
 Abellán Juliá, Estambul, Turquía.

2008:
 Paralelo//Humanidad Cuántica, “En la laguna del Carpintero”, METRO, Espacio Cultural Metropolitano, Tamps, México.
 11 Años, 11 Maestros, Galería eFe Serrano, Murcia, España. 

2007: 
 Universos y Suerte, Universidad de Murcia, España. 

2004:
 Universos simultáneos, Galería Efe Serrano, Murcia, España. 
 Profundidad voraz, entre selvas y mares, Galería Landucci, México, D.F 

2002:
 Club de Golf Chapultepec, México, D.F. 

2001:
 Galería Babel, Murcia. España

1999:
 Galería Nela Alberca, Madrid 
 Galería Jacomart. Madrid, España
 Galería EFE Serrano, Murcia , España.
 Galería Malone, Madrid, España. 
 Casa de la Cultura de San Juan de Alicante, Alicante, España.
 Salón  Francisco De Paula Santander del Consulado General de Colombia en Miami, U.S.A

1996:
 Sala de Exp. Caja Murcia, Octavo Festival del Folklore en el Segura, Cieza, España.

1995:
 Fundación “Fernando de Castro”. Madrid, España.

Exposiciones colectivas 
2008:
 Grupo de los 16. México. D.F.

2007:
 Sevilla, Feria de Arte Contemporáneo. España.

2006:
 Marbella, Feria de Arte Contemporáneo. España.
 Vigo, PURO ARTE Feria de Arte Contemporáneo. España.

2005:
 Encuentros,  Banamex y Huellas Visuales, México, D.F. 
 Sígueme, Ayuntamientos de Cieza, Abarán, Blanca, Archena, Lorca, Murcia, España.

2003:
 Art Miami, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Miami, U.S.A. 
 Soñando Espacios, Posada del Rosario, Albacete, España.
 Propuestas para una Colección Pública, Claustro de San Francisco e Iglesia de San Miguel, Alcaraz, España.
 Campo de Esculturas (Homenaje a Jorge Oteiza), Aula de AFCCo),  Albacete, España 
 Espaço Loios, Porto, Portugal. 
 Sures -Plástica Hispano/Cubana , Galería EFE Serrano, Murcia, España.
 Cinco sentidos, Club de Empresarios, México D.F.

2002:
 Line Art, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Gante, Bélgica. 

2001:
 Paris- Florencia , Galería EFE Serrano y Museo de Siyasa , Murcia, España. 
 Plástica Española, Artesanos Art Gallery, Miami, U.S.A. 
 Mazarrón, Mazarrón, Universidad Popular, Murcia, España. 
 Salón de Otoño, Paris, Francia. 
 Bienal Internacional de Arte Contemporáneo, Florencia, Italia.

2000:
 Presencia Mágica, Galería EFE Serrano, Cieza, Murcia. 
 Sala de Exposiciones Las Claras, Murcia, España
 Trip Art, Ayuntamiento de Alhama , Murcia, España. 
 Sala Municipal dÉxposicions, La Garriga, Barcelona, España. 
 Exposiciones itinerantes del Premio Párraga, Murcia y Albacete, España.

1999:
 Galería del Palau, Valencia, España. 
 Centro de Arte Palacio de Almudí, Murcia, España.
 Escuela de Bellas Artes de San Juan de los Reyes, Toledo, España.
 Museo de Arte Contemporáneo, Cuenca, España.
 Museo de Ciudad Real, España.
 Museo de Albacete, España. 
 Sala de Exposiciones de Caja Murcia, Madrid, España. 
 Centro Cultural de Caja Murcia en Cartagena, Murcia, España.
 Sala Municipal de Exposiciones de Lorca , Murcia, España.
 Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Almonacid de Zorita, Guadalajara.España.
 Bienal Internacional de Arte Contemporáneo. Florencia,  Italia. 
 Galería Preciado Fine Art , Viejo San Juan, Puerto Rico. 
 Feria Internacional de Arte Contemporáneo Las Vegas, U.S.A 
 En el Abismo del Milenio, Palacio de Congresos y Exposiciones, Murcia, España.

1998:
 Casa de la Cultura de San Juan de Alicante, Alicante, España.
 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España. 
 Casa de Cultura de Fregenal de la Sierra,  Badajoz, España. 
 Monasterio de San Juan, Burgos, España. 
 Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Almonacid de Zorita, Guadalajara, España.
 Centro Cultural San Sebastián. Villa de la Roda ,Albacete, España. 
 Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Pegalajar, Jaén, España. 
 Palacio de los Castejones de Agreda , Soria, España. 
 Museo Antonio López Torres, Tomelloso, Ciudad Real, España. 
 Museo de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, España. 
 Caseta Municipal del Ayuntamiento de Ayamonte, Huelva, España. 
 Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares, Madrid, España. 
 Exposición del XII Premio BMW de Pintura en la Sala de Exp. del Banco Santander , Sevilla.

1995:
 Fundación “Carlos de Amberes”, Fondo Patrimonio Nacional Europeo, Madrid, España.

1994:
 Pintura en el AVE, Feria de los Artistas, Madrid, España.

1993:
 Jornada de Arte Actual, Escuela de Diseño, Instituto Nacional de Bellas Artes,  México D.F.

1992:
 Casa de Vacas del Retiro, Madrid, España.

1991:
 Galería Arte 38, Cieza, Murcia, España.
 Casa de Vacas del Retiro, Madrid, España.
 Galería Artium “Premio Peña”, Madrid, España. 
 Casa de la Cultura de “Fuente Alamo”,  Murcia, España.  

1990:
 Galería Arte 38, Cieza, Murcia, España. 
 Casa de la Cultura de “Fuente Alamo”, Murcia. España.  
 Aula de Cultura “La Lonja”, Abarán , Murcia. España.

1989:
 Caja del Mediterráneo, Lorca, Murcia. España.  
 Salón Nacional de Pintura, Murcia. España.  
 Caja del Mediterráneo, Cartagena, Murcia. España.

1988:
 Arte Joven,  Murcia. España.
 Museo Antonio López Torres, Tomelloso, Ciudad Real, España.  
 Salón Nacional de Pintura, Palacio Almundí,  Murcia. España.

Obra Monumental 
2007:
 Ciudad de la Justicia, Murcia. España.
 Aromas de Murcia, 12 murales, 220m2.

2006:
 Juzgados de Cieza, España.
 Canto para no olvidar... canto, mural expansivo de 41 piezas.

2001:
 Club de Tenis. Cieza, Murcia. España.  
 Otoño, mural tríptico 2.80x4m.

2000:
 Casa de las Artes Marín-Barnuevo, Cieza, Murcia, España. 
 Entre el cielo y la tierra, dos piezas 18x3m. y 18x2m.

Distinciones 
 Foro Europa 2001 (Medalla de Oro a la Excelencia Profesional, 2016)

Referencias

Bibliografía 
'Aromas' de Abellán Juliá, nueva exposición de la Sala Noble - Andalucía-Málaga - elmundo.es

Enlaces externos 
Sitio web oficial.

Nacidos en Cieza
Muralistas de España
Pintores de España del siglo XX
Pintores de España del siglo XXI
Escultores de la Región de Murcia